Same kan syfta på:

Samer – en ursprungsbefolkning i Sápmi 
SAME (traktormärke) – en italienska tillverkaren av traktorer
Same – en ö som hos Homeros kallas Same eller Samos, se Kefallinia

Geografi

Tanzania 

 Same (distrikt i Tanzania, Kilimanjaro, lat -4,22, long 37,88), 
 Same (ort i Tanzania, Kilimanjaro, lat -4,07, long 37,73),

Östtimor 

 Same (subdistrikt i Östtimor), Manufahi distrikt, 
 Same, Östtimor, ort, Manufahi distrikt, 

Robotskapade Tanzaniaförgreningar